Кэтт () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Кэтт, Керри Чапмен (1859—1947) — американская суфражистка, лидер суфражистского движения.
 Кэтт, Уильям (род. 1951) — американский актёр, режиссёр, сценарист и продюсер.

См. также 
 Катт